A budapesti 999-es jelzésű éjszakai autóbusz a Határ út metróállomás és a Dél-pesti autóbuszgarázs között közlekedik. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. üzemelteti.

Története 
A járat 2006. november 3. óta közlekedik. 2012. március 3-ától a Dél-pesti autóbuszgarázs felé a József Attila-lakótelep érintésével jár. A vonalon 2012. július 15-én bevezették az első ajtós felszállási rendet.

Útvonala

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
|Határ út Mvégállomás
|15
|align=left|
|-
|0
|Száva kocsiszín
|∫
|align=left|
|-
|1
|Pöttyös utca M
|∫
|align=left|
|-
|2
|Valéria tér
|∫
|
|-
|3
|Lobogó utca
|∫
|
|-
|4
|Napfény utca
|∫
|
|-
|7
|Nagykőrösi út / Határ út
|∫
|align=left|
|-
|8
|Álmos utca
|∫
|
|-
|8
|Thököly utca
|∫
|
|-
|9
|Pannónia út / Zalaegerszeg utca
|∫
|
|-
|∫
|Corvin körút / Pannónia út
|13
|
|-
|∫
|Kós Károly tér (Pannónia út)
|11
|
|-
|9
|Zoltán utca
|10
|
|-
|10
|Hunyadi tér
|9
|align=left|
|-
|11
|Batthyány utca
|8
|align=left|
|-
|12
|Kossuth Lajos utca / Nádasdy utca
|7
|align=left|
|-
|13
|Kispest, Vas Gereben utca
|7
|align=left|
|-
|13
|Madarassy László utca
|6
|align=left|
|-
|14
|Hofherr Albert utca
|5
|align=left|
|-
|15
|Ipolyság utca
|4
|
|-
|16
|Kassa utca
|3
|
|-
|17
|Karton utca
|2
|
|-
|18
|Csíky utca
|1
|
|-
|19
|Ipacsfa utca
|∫
|align=left|
|-
|20
|Besence utca
|0
|align=left|
|-
|21
|Dél-pesti autóbuszgarázsvégállomás
|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Budapest éjszakai autóbuszvonalai
Budapest IX. kerületének közlekedése
Budapest XVIII. kerületének közlekedése
Budapest XIX. kerületének közlekedése